Kodöden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kodöden, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (0,3 ha)
Kodöden, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (4,5 ha)
Kodöden, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Kodöden, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn